Šušnjari est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
 Šušnjari, un village situé dans la municipalité de Derventa et dans la République serbe de Bosnie ;
Šušnjari, un village situé dans la municipalité de Laktaši et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
Šušnjari, un village situé dans la municipalité de Brestovac, comitat de Požega-Slavonie ;
Šušnjari, un village situé dans la municipalité de Križ, comitat de Zagreb.